La onzième étape du Tour d'Espagne 2008 s'est déroulée le mercredi  entre Calahorra et Burgos. Elle a été remportée au sprint par l'Espagnol Óscar Freire (Rabobank). Egoi Martínez (Euskaltel-Euskadi) conserve la tête du classement général.

Parcours 
Cette onzième étape part de Calahorra, dans La Rioja, et arrive à Burgos, capitale de la province du même nom. Elle est longue de  et ne présente pas de difficulté importante. La seule côte référencée est l'Alto de Valmala (), au  km.

Récit 
Serafín Martínez (Xacobeo Galicia), José Antonio López (Andalucía-Cajasur) et Andriy Grivko (Team Milram) s'échappent après  de course. Leur avance maximale dépasse les sept minutes. Les équipes de sprinters mettent cependant fin à leur échappée à sept kilomètres de l'arrivée. Les coureurs de la Quick Step mènent le peloton dans la dernière ligne droite. Wouter Weylandt lance Tom Boonen jusqu'à . Óscar Freire parvient cependant à dépasser le sprinter belge sur la ligne d'arrivée pour emporter une septième étape sur la Vuelta. Le classement général et les classements annexes ne subissent pas de modification notable.

Classement de l'étape

Classement général

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tour d'Espagne 2008

Liens externes 
 Le Tour d'Espagne 2008 sur le site officiel du Tour d'Espagne
 L'étape sur cyclingnews.com

11
2008-11
2008, 11
2008, 11

en:2008 Vuelta a España, Stage 1 to Stage 11#Stage 11